Фролов-Багреев — русская фамилия; имеет женскую форму . 

Известные носители:
 Фролов-Багреев, Александр Алексеевич (1785—1845) — российский государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор; сын Алексея Петровича Фролова-Багреева.
 Фролов-Багреев, Алексей Петрович (ок. 1750—1824) — российский военный деятель, бригадир, Георгиевский кавалер.
 Фролов-Багреев, Антон Михайлович (1877—1953) — российский и советский учёный-винодел, основоположник технологии игристых вин.
 Фролов-Багреев, Виктор Алексеевич — российский военный деятель, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Фролов-Багреев, Семён Васильевич — российский военный деятель, премьер-майор, Георгиевский кавалер.
 Фролов-Багреев, Яков Лукич (ок. 1690—после 1762) — временный главнокомандующий русской армией в ходе Семилетней войны, генерал-аншеф. См. также 
 Фролова-Багреева